Приозёрное сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Архангельская область 
 Приозёрное сельское поселение — входит в Каргопольский район

Волгоградская область 
 Приозёрное сельское поселение — входит в Палласовский район

Забайкальский край 
 Приозёрное сельское поселение — входит в Борзинский район

Республика Коми 
 Приозерное сельское поселение — входит в Корткеросский район